Rogasen può riferirsi a:
 Rogasen, oggi Rogoźno – città polacca
 Rogäsen – frazione del comune tedesco di Rosenau